Niemcy:
 Neuried – dzielnica Schwandorfu
 Neuried – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Neuried – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Monachium